

Geografia
Olds – località del Canada nell'Alberta
Olds – comune degli Stati Uniti in Iowa

Persone
Bill Olds – giocatore di football americano statunitense
James Olds – psicologo statunitense
Ransom Eli Olds – imprenditore statunitense
Robin Olds – aviatore statunitense
Sharon Olds – poetessa statunitense